Лонгфорд () — многозначный топоним

 Лонгфорд — графство в Ирландии.
 Граф Лонгфорд — наследственный титул в системе Пэрства Ирландии, созданный дважды в ирландской истории.
 Лонгфорд — город в Ирландии.
 Лонгфорд — город в Тасмании (Австралия).
 Лонгфорд — старинный замок в Англии.
 Лонгфорд (трасса)